ASSP est un sigle qui peut signifier :
 Application Specific Standard Product
 Une  plate-forme  logicielle  de  serveur  d’applications  (ASSP)  est  un  middleware  qui héberge  la  logique  applicative  et  offre  des  services  qui permettent  à  une  application d’être déployée et gérée  efficacement.
 Anti-Spam SMTP Proxy
 Association sportive saint-pierraise
 AS Saint-Priest
 Appontage simulé sur piste
 Acte sous seing privé
 Agent Spécialisé en Sécurité Privée Sigle de 4 caractères
Accompagnement Soins et Services à la Personne (Baccalauréat Professionnel)